Die Bezeichnung Hochschule für Musik Berlin steht für:

 die ehemalige Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, siehe Universität der Künste Berlin
 die Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin